San Guillermo (Isabela), comune filippino nella provincia di Isabela
 San Guillermo (Santa Fe), comune argentino nella provincia di Santa Fe